
Termin -{PAA}- ima više značenja.

 Fenilacetatna kiselina
 Poliakrilamid, akrilatni polimer